{{Infobox - tenisový turnaj
  | název = Rakuten Japan Open Tennis Championships
  | rok = 2010
  | datum = 4. - 10. října 2010
  | ročník = 38.
  | místo = Tokio, Japonsko
  | povrch = Tvrdý
  | rozpočet = 1 226 500 USD
  | web = Oficiální web
  | champms =  Rafael Nadal
  | champmd =  Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer
}}
Tenisový turnaj ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships 2010 se konal ve dnech 4. - 10. října v Tokiu, hlavním městě Japonska venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 1 226 500 dolarů.

 Dvouhra 

 Nasazení hráčů 
  Rafael Nadal (vítěz)'  Andy Roddick (čtvrtfinále)
  Jo-Wilfried Tsonga (1. kolo)
  Jürgen Melzer (2. kolo)
  Gaël Monfils (finále)
  Feliciano López (2. kolo)
  Ernests Gulbis (1. kolo)
  Michaël Llodra (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= M Llodra
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=0
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= M Chiudinelli
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Falla
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=65
| RD1-score03-3=65
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= R Štěpánek
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=7

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= E Schwank
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= D Gimeno-Traver
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= J Nieminen
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= J-W Tsonga
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=1

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= G Monfils
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= G Soeda
| RD1-score10-1=610
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= I Dodig
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Seppi
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= É Roger-Vasselin
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=62
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= J Chardy
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= T Itó
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= A Roddick
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= M Chiudinelli
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=67
| RD2-score01-3=1r
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= R Štěpánek
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=4

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= D Gimeno-Traver
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=68
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= J Nieminen
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= G Monfils
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= A Seppi
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= J Chardy
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=64
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= A Roddick
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= R Štěpánek
| RD3-score01-1=w/o
| RD3-score01-2= 
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= J Nieminen
| RD3-score02-1= 
| RD3-score02-2= 
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=5
| RD3-team03= G Monfils
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=7
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= A Roddick
| RD3-score04-1=65
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=66

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= R Štěpánek
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= G Monfils
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2='6
| RD4-score02-3= 
}}

 Čtyřhra 

 Nasazení 
  Julian Knowle /  Jürgen Melzer (čtvrtfinále)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (1. kolo)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  František Čermák /  Michal Mertiňák ''(semifinále)

Pavouk

Externí odkazy 
 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2010
Japan Open Tennis Championships
Tenis v Japonsku v roce 2010